Dídim d'Alexandria el Vell, gramàtic de l'antiga Grècia del temps d'August
 Dídim d'Alexandria el Jove, gramàtic de l'antiga Grècia posterior a l'anterior
 Dídim d'Alexandria, teòleg grecoegipci del , anomenat Dídim el Cec
 Dídim d'Alexandria, metge de l'antiga Grècia del